Lista uczestników Giro d’Italia 2012

W wyścigu wzięło udział 18 drużyn UCI World Tour oraz 4 zaproszone drużyny UCI Professional Continental.

Zawodnicy nosili numery od 1 do 219. W każdej drużynie jest 9 zawodników, więc pierwsza drużyna otrzymała numery od 1 do 9, druga od 11 do 19 itd. Wyjątkiem jest Orica-GreenEDGE Cycling Team, która nosiła numery od 100 do 107 oraz 109. Dzieje się tak, ponieważ organizatorzy postanowili już nigdy nie używać numeru 108, z którym podczas Giro d’Italia 2011 jechał, tragicznie wtedy zmarły, Wouter Weylandt.

Na starcie nie pojawił się zwycięzca Giro d’Italia 2011 – Alberto Contador. Po tym jak 6 lutego 2012 roku CAS zdyskwalifikował go na 2 lata i odebrał zwycięstwo w Tour de France i Giro d’Italia Contador nie mógł się ścigać do sierpnia 2012 roku. Oficjalnie przestał być także zwycięzcą Giro d’Italia na rzecz Michele Scarponiego.

Legenda

Lista startowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona wyścigu

Przypisy 

Giro d’Italia 2012